Vakuf (en cyrillique : Вакуф) est un toponyme qui peut désigner :

En République serbe de Bosnie 
 Vakuf, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
 Vakuf, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
 Skender Vakuf, ancien nom de Kneževo, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans la République serbe de Bosnie,
 Varcar Vakuf, ancien nom de Mrkonjić Grad, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans la République serbe de Bosnie.

Dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine 
 Donji Vakuf, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine situées dans le canton de Bosnie centrale, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gornji Vakuf-Uskoplje, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine situées dans le canton de Bosnie centrale, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kulen Vakuf, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bihać (canton d'Una-Sana), Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Skucani Vakuf,  un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sanski Most (canton d'Una-Sana), Fédération de Bosnie-et-Herzégovine

Autres significations 
Le mot waqf désigne surtout une fondation, au sens moderne, qui appelle aux donations à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable. À charge pour elle d'investir pour le mieux. C'est par exemple le cas du Bezistan de Gazi Husrev-bey (Sarajevo).